Velika nagrada Kanade 1978 je bila šestnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1978. Odvijala se je 8. oktobra 1978.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 70
| 1:57:49,196
| 3
| 9
|-
! 2
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 70
| + 13,372 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 11
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 70
| + 19,408 s
| 11
| 4
|-
! 4
| 35
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 70
| + 24,667 s
| 12
| 3
|-
! 5
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 70
| + 28,558 s
| 13
| 2
|-
! 6
| 22
|  Derek Daly
| Ensign-Ford
| 70
| + 54,476 s
| 15
| 1
|-
! 7
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 70
| + 1:21,250
| 18
| 
|-
! 8
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 70
| + 1:26,560
| 17
| 
|-
! 9
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 70
| + 1:28,942
| 5
| 
|-
! 10
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 69
| +1 krog
| 9
| 
|-
! 11
| 66
|  Nelson Piquet
| Brabham-Alfa Romeo
| 69
| +1 krog
| 14
| 
|-
! 12
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 65
| +5 krogov
| 22
| 
|-
! NC
| 10
|  Keke Rosberg
| ATS-Ford
| 58
| +12 krogov
| 21
| 
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 52
| Prenos
| 10
| 
|-
! Ods
| 7
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 51
| Zavrten
| 19
| 
|-
! Ods
| 55
|  Jean-Pierre Jarier
| Lotus-Ford
| 49
| Puščanje olja
| 1
| 
|-
! Ods
| 31
|  René Arnoux
| Surtees-Ford
| 37
| Motor
| 16
| 
|-
! Ods
| 21
|  Bobby Rahal
| Wolf-Ford
| 16
| Dovod goriva
| 20
| 
|-
! Ods
| 2
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 8
| Trčenje
| 4
| 
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 5
| Zavore
| 7
| 
|-
! Ods
| 16
|  Hans Joachim Stuck
| Shadow-Ford
| 1
| Trčenje
| 8
| 
|-
! Ods
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 0
| Trčenje
| 6
| 
|-
! DNQ
| 17
|  Clay Regazzoni
| Shadow-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 19
|  Beppe Gabbiani
| Surtees-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 37
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 25
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 36
|  Rolf Stommelen
| Arrows-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 9
|  Michael Bleekemolen
| ATS-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Jean-Pierre Jarier - 1:38.015
 Najhitrejši krog: Alan Jones - 1:38.072
 Vodilni: Jean-Pierre Jarier (1-49); Gilles Villeneuve (50-70).

Formula 1 sezona 1978
1978